Il gruppo dell'eucairite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'eucairite 
 Aguilarite
 Eucairite
 Naumannite

Note 

Eucairite